El nom de Cindy és utilitzat per anomenar a set ciclons tropicals a l'oceà Atlàntic.

 Huracà Cindy l'any 1959 - va causar un dany menor a Carolina del Sud.
 Huracà Cindy l'any 1963 - va causar un dany equivalent a dotze milions de dòlars i tres morts a Texas i Louisiana.
 Tempesta tropical Cindy l'any 1981 - format entre les Bermudes i Nova Escòcia i es mogué a l'est, però no va arribar a tocar terra.
 Tempesta tropical Cindy l'any 1987 - va estar a mar obert i es dissipà centenars de millor de les Açores.
 Tempesta tropical Cindy l'any 1993 - la depressió tropical Cindy que va travessar Martinique, matant a dues persones; sent una tempesta tropical, i va recalar a la República Dominicana, matant a dues persones més.
 Huracà Cindy l'any 1999 - va arribar fins a Categoria 4 però mai va tocar terra.
 Huracà Cindy l'any 2005- va recalar a prop de la gran illa de Louisiana com a huracà, amb un desbordament moderat i s'han comunicat alguns danys per tornados. Originalment va ser catalogat com a tempesta tropical però més tard augmentà fins a la categoria d'huracà.